Adrian Maniu (1891-1968) – poeta e drammaturgo romeno
 Cassiu Maniu (1867-1943) – avvocato, filosofo e giornalista romeno
 Ioan Maniu (1833-1895) – avvocato, politico e giornalista romeno
 Iuliu Maniu (1873-1953) – politico romeno 
 Rodica Maniu (1890-1958) – pittrice romena
 Vasile Maniu (1824-1901) – giornalista, storico e scrittore romeno